Cadillac Sixty Special (1938) – luksusowa limuzyna produkowana w latach 1938–1976.
 Cadillac Sixty Special (1987) – luksusowa limuzyna produkowana w latach 1987–1993.